Der Begriff Bernauerin bezeichnet:

 Agnes Bernauer († 1435), Geliebte Herzog Albrechts III. von Bayern-München
 Die Bernauerin, Stück mit Musik von Carl Orff
 Bernauerin (Volksballade)